

Patronyme 

 Jean Chenu (1559-1627), jurisconsulte français ;
 Pierre Chenu (1713-1795), graveur français ;
 Thérèse Chenu (), sa sœur, graveuse française ;
 François Bernard Chenu (1769-1835), homme politique français ;
 Jean-Charles Chenu (1808-1879), médecin et un naturaliste français ;
 Marguerite-Marie Chenu (1829-1905), peintre, dessinatrice et graveuse française ;
 Fleury Chenu (1833-1875), peintre français ;
 Emma Chenu (1835-1912), première femme à avoir obtenu une licence dans une université française ;
 Marie-Dominique Chenu (1895-1990), théologien dominicain néothomiste français ;
 Bruno Chenu (1942-2003), prêtre assomptionniste, théologien et rédacteur en chef français ;
 Christian Chenu (1950-2021), footballeur français ;
 Guilaine Chenu (1960-), journaliste française ;
 Lucie Chenu (1960-), écrivaine, anthologiste, et éditrice française ;
 Sébastien Chenu (1973-), homme politique français.

Toponyme 

 Chenu, commune française de la Sarthe ;
 Basilique du Bois-Chenu, basilique dédiée à Jeanne d'Arc à Domrémy-la-Pucelle.

Autres 
 Affaire François Chenu, meurtre homophobe de François Chenu.